

Musica 
 Loco – singolo dei Coal Chamber del 1997
 Loco – singolo di Alejandro Fernández del 1999
 Loco – album dei Fun Lovin' Criminals del 2001
 Loco – singolo dei Fun Lovin' Criminals del 2001
 Loco – singolo di Annie del 2009
 Loco – singolo di DJ Manian del 2010
 Loco – singolo di Enrique Iglesias del 2013
 Loco – singolo di Lele Blade del 2019
 Loco – singolo di Kidd Keo del 2020
 Loco – singolo di Anitta del 2021
 El Loco – album degli ZZ Top del 1981
 Loco Live – album dei Ramones del 1991

Persone 
 Loco (1823 circa-1905) – condottiero e capo apache
 Locó (1984) – calciatore angolano
 Kid Loco (1964) – musicista e produttore discografico francese
 Willie Loco, pseudonimo di Willie Alexander (1943) – musicista statunitense

Storia 
 Loco o Lochos – suddivisione dell'esercito spartano

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Loco – comune nella contea di Stephens (Oklahoma)

Svizzera 
 Loco – ex comune ora frazione di Onsernone, comune nel distretto di Locarno (Canton Ticino)

Videogiochi 
 LEGO Loco – videogioco della Intelligent Games (1998)
Loco – videogioco del 1984

Pagine correlate 
Loco loco